La Gare de Templeuve peut désigner deux gares, toutes deux détruites et reconstruites lors de la Première Guerre mondiale :
 la Gare de Templeuve (France), une gare ouverte située à Templeuve-en-Pévèle dans le nord de la France ;
 la Gare de Templeuve (Belgique), une gare (fermée) située près de Templeuve en Belgique